Ni Dieu ni maître (frz.; „Kein Gott, kein Herr!“) steht für:
 Ni Dieu ni maître (Devise), Devise der anarchistischen Bewegung
 Ni Dieu ni maître (Zeitung), Titel einer Zeitung, die 1880 von dem Sozialisten Louis-Auguste Blanqui herausgegeben wurde
 Ni Dieu ni maître. Histoire et anthologie de l'anarchisme, Geschichte und Anthologie des Anarchismus von Daniel Guérin 

Siehe auch:
 Kein Gott, kein Herr! Eine kleine Geschichte der Anarchie